Мирзаханов — фамилия, происходит от слова: мирза.

Известные носители 
 Мирзаханов, Висампаша Имирпашевич (род. 1991) — боец смешанных единоборств.
 Мирзаханов, Илларион Аветович (1887—1960) — генерал-майор артиллерийской службы.
 Мирзаханов, Мирзахан Керимханович — советский нефтяник, лауреат Государственной премии СССР.

 Мирзаханова, Аминат — фотомодель, мисс Австрии 2012 года.

См. также 
 Мирзахани